Фресно-де-Саяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 64,63 км². Население — 241 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы